El torneig de Delray Beach 2010, conegut oficialment com a Delray Beach International Tennis Championships 2010 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La divuitena edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de febrer de 2010 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El letó Ernests Gulbis va guanyar el primer títol de la seva carrera. Els germans Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar el seu 58è títol com a parella de dobles, esdevenint la segona parella amb més títols des de l'Era Open. A més, amb la victòria a semifinals, també van aconseguir la seva victòria número 600, única parella que ha aconseguit aquesta fita.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010